Angutit Inersimasut GM (dánsky: Grønlandsmesterskab i fodbold) je nejvyšší fotbalová soutěž pořádaná na území Grónska. Pořádá ji Grønlands Boldspil Union (česky: Grónská fotbalová federace). Soutěž je pořádána turnajovým způsobem, z klimatických důvodů je pak rozdělena na tři fáze (městská, regionální a celostátní fáze).

První fotbalová soutěž na území Grónska vznikla v roce 1954 pod názvem Grønlandturneringen. Soutěž se pořádala nepravidelně, mezi lety 1954 – 1970 tak proběhlo pouhých osm ročníků. Teprve v roce 1971 po vzniku fotbalové federace se začala hrát soutěž pravidelně každý rok. Rekordmanem soutěže je s dvanácti tituly mužstvo B-67 z hlavního města (poslední titul získalo v roce 2016).

Nejlepší kluby v historii – podle počtu titulů 

Zdroj:

Vítězové jednotlivých ročníků 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky Grónského svazu 

Fotbalové soutěže
Fotbal v Grónsku
Sportovní události založené roku 1954
Sportovní události založené roku 1971